Пара Марк Лопес / Рафаэль Надаль — победительница соревнований.

Пара Александр Долгополов / Ксавье Малисс защищала свой прошлогодний титул, но уступила во втором раунде.

Общая информация 
Американская пара Джон Изнер / Сэм Куэрри проводит первый совместный турнир на соревнованиях категории ATP 1000 после выигрыша прошлогоднего римского турнира.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал, отказ)
  Макс Мирный /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд)

<li> Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Первый раунд)
<li> Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Полуфинал)
<li> Леандер Паес /  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
<li> Оливер Марах /  Александр Пейя (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2012